tasiemiec uzbrojony
 oprawny duży kamień szlachetny
 samotne drzewo 
 budynek wolno stojący
 rodzaj łamigłówki